Епископ Сергий (в миру Павел Васильевич Васильев; , деревня Шупово, Старорусский уезд, Новгородская губерния — , Новгород) — епископ Русской православной церкви, епископ Демянский, викарий Новгородской епархии.

Биография 
Получил среднее образование. В молодости дослужился до армейского унтер-офицерского чина.

Пострижен в монашество с именем Сергий. С 1911 года — в сане иеродиакона, с 1912 года — иеромонаха.

В марте 1922 года Патриархом Тихоном назначен наместником Юрьева монастыря в Новгороде.

29 августа 1931 года в Спасском соборе бывшего Юрьева монастыря хиротонисан в епископа Демянского, викария Новгородской епархии. Чин хиротонии совершили архиепископ Хутынский Алексий (Симанский), епископ Боровичский Никита (Стягов), епископ на покое Макарий (Опоцкий).

После увольнения в 1936 году архиепископа Венедикта (Плотникова) и отъезда в начале 1937 года епископа Иннокентия (Тихонова) остался единственным архиереем в Новгородской епархии; до своего ареста служил в церкви Михаила Архангела на Прусской ул. в Новгороде.

16 декабря 1937 года был арестован по обвинению в руководстве «контрреволюционной организации церковников». Виновным себя признал полностью. 30 декабря приговорён к расстрелу. Расстрелян 9 января 1938 в Новгороде.

Реабилитирован Президиумом Новгородского областного суда 31 декабря 1959 года.

Ссылки 
 Сергий (Васильев Павел Васильевич) // Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века
 http://lists.memo.ru/d6/f248.htm

Епископы Русской православной церкви
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году